Национальный чемпионат I 1997/1998 () — 96-й сезон чемпионата Венгрии по футболу. Он начался 18 июля 1997 года и закончился 5 июня 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1997/1998
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1997 году
Спорт в Венгрии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998